Каратасос — фамилия. Известные носители:

 Каратасос, Анастасиос (1766—1830) — герой греческих освободительных войн. Отец Цамиса Каратасоса.
 Каратасос, Цамис (1798—1861) — участник греческого освободительного движения XIX века. Сын Анастасиоса Каратасоса.